Sauvages steht für:
 Les Sauvages, eine französische Gemeinde

Sauvages ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Augustin Boissier de Sauvages (1710–1795), französischer Naturforscher und Provenzalist
 François Boissier de Sauvages de Lacroix (1706–1767), französischer Mediziner und Botaniker

Siehe auch:
 Sauvage
 Savages